«Где ты, любо́вь?» — советский музыкальный художественный фильм 1980 года режиссёра Валериу Гажиу производства киностудии «Молдова-фильм». 

В главной роли — София Ротару.

Сюжет 
После окончания консерватории учительница музыки Марчела (София Ротару) преподает музыку в сельской музыкальной школе в Молдавии и мечтает стать певицей. В качестве солистки её приглашают в самодеятельный вокально-инструментальный ансамбль, которым руководит кишинёвский астроном Виктор (Григорий Григориу). У молодых людей начинается роман, но тут вмешивается ещё один поклонник Марчелы — Андрей (Евгений Меньшов). Марчелу ждут любовь, творческие успехи и, как полагается, победа на международном конкурсе.

О фильме 
Съёмки картины «Где ты, любовь?» начались в Кишинёве, в котором в главной роли снялась звезда советской эстрады София Ротару. В полудокументальной — полухудожественной картине Ротару играла саму себя, хотя и фамилия героини (Базатин) не была созвучна фамилии исполнительницы главной роли.

Изначально картина была задумана как музыкальная, поэтому на главную роль была приглашена известная певица — София Ротару.
Режиссёр Валерий Гажиу вспоминал:
Честно говоря, картина «Где ты, любовь?» была для меня «проходной». Я-то ведь собирался снимать музыкальный фильм «Год призвания», в котором София тоже должна была сниматься. Но в Госкино СССР решили иначе. До сих пор помню, что мне сказали: «Сделай фильм про Ротару, иначе мы не пропустим твой фильм». Причём к «Году призвания» уже началась подготовка, а к фильму о Ротару даже сценария не было!

В результате был написан сценарий, который удовлетворил и руководство. Эта должна была быть первая полноценная художественная лента с Софией Ротару (которая, узнав о фильме будучи в Одессе с концертами, дала своё согласие). Съёмки картины начались с актёрским ансамблем, который, хоть фильм и был музыкальным, набрался вполне звёздный. Снимались Григорий Григориу, Евгений Меньшов (ведущий передачи «Песня года»), Виктор Чутак. Из-за съёмок Ротару пришлось отказаться от гастролей, что не устраивало руководство ансамбля «Червона рута», где выступала певица. Съёмки проходили в Молдавии, в Крыму и в Одессе.

Один из эпизодов фильма снимался в башне-музее Молдавского государственного университета. По словам режиссёра Гажиу, он всегда мечтал снять что-нибудь в этой башне и специально для неё придумал эпизод:
Ведь главный герой (Григориу) по профессии был астрономом. Поэтому мы использовали для съёмок обсерваторию в башне. Что касается вымышленности или правдивости истории… Многое в жизни главной героини и самой Ротару совпало: сельская девочка, учительница, участница ансамбля.

Согласно воспоминаниям участников съёмок София Ротару испытывала стресс перед кинокамерами и режиссёру с певицей приходилось работать долго и упорно, и, по словам Гажиу, дело доходило до ссор.

В то время Ротару была известна на весь Союз, но стеснялась своей славы и переживала, когда её останавливали на улице взять автограф, часто запираясь в номере. Все жертвы себя оправдали, и фильм пользовался большим успехом. Сразу после его выхода на экраны Ротару предложили следующую роль, уже в картине «Душа».

В ролях 
 София Ротару — Марчела, учительница музыки
 Григоре Григориу — Виктор
 Евгений Меньшов — Андрей
 Виктор Игнат — Ион
 Павел Махотин — Павел Владимирович
 Екатерина Казимирова
 Константин Константинов — отец Марчеллы
 Виктор Чутак — Георгий Павлович, директор школы

Музыка 
В фильме звучат популярные шлягеры 1970—80-х годов, созданные Ионом Алдя-Теодоровичем, Александром Зацепиным, Алексеем Мажуковым, Раймондом Паулсом, Юрием Саульским, Робертом Рождественским, Ильёй Резником. Одна из самых известных песен в репертуаре Софии Ротару — «Красная стрела» (музыка Алексея Мажукова, стихи Николая Зиновьева) была написана специально для фильма «Где ты, любовь?».

 Песни из кинофильма «Где ты, любовь?» на виниловом диске «Где ты, любовь?» 1981 года выпуска.

Песни, исполненные Софией Ротару 
 Где ты, любовь?
 Красная стрела
 Мой милый Иванушка (Иоане) (молд)
 Танец на барабане
 Особый друг
 Приди (молд)
 Облако-письмо
 Не забывай
 Первый дождь (дуэт с Феликсом Красиловским)
 Осенняя песня (молд)

Критика 
В журнале «Крокодил» была опубликована эпиграмма Владимира Волина на этот фильм:

И под оркестр, и под гитару 
Певица шлягеры поёт, 
Но даже пение Ротару 
Сценарий слабый не спасёт…

Фестивали и награды 
 1981 — 14 Всесоюзный кинофестиваль (Вильнюс) по разделу художественных фильмов:  премия за популяризацию песенного творчества — фильму «Где ты, любовь?».

Примечания

Ссылки 
 
 Ruskniga.com
 [www.kino-teatr.net/kino/movie/sov/1344/annot/ Kino-teatr.net]

Фильмы СССР 1980 года
Фильмы студии «Молдова-фильм»
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы о певцах и певицах